Бобро́вская — женская форма русской фамилии , и топоним:

Фамилия 
 Бобровская, Елена Ивановна (род. 1975) — киргизская легкоатлетка.
 Бобровская, Моника (род. 1978) — польская шахматистка, в замужестве — Соцко.
 Бобровская, Ольга Владимировна (род. 1972) — российский политик.
 Бобровская, Соломия Анатольевна (род. 1989) — украинский политик и общественный деятель.
 Бобровская, Цецилия Самойловна (1876—1960) — деятель коммунистической партии и Коминтерна.

Топоним 
 Бобровская — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Бобровская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.

См. также 
 
 Бобровские